Název Dedinský potok má více vodních toků:

 Dedinský potok (přítok Demänovky) – levostranný přítok Demänovky na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Dedinský potok (přítok Ketského potoka) – pravostranný přítok Ketského potoka (nazýván také Kvetnianka) na Slovensku v okresech Nové Zámky a Levice
 Dedinský potok (přítok Teplice) – levostranný přítok Teplice na Slovensku v okrese Turčianske Teplice